Az DMAP az alábbi dolgokat jelentheti:
 4-dimetilamino-fenol
 4-dimetilamino-piridin
 Digital Media Access Protocol
 eloszlásokat grafikusan megjelenítő, Windows-ra írt szoftver
 Deer Management Assistance Program

Jegyzetek